Ешлі Барті і Кейсі Деллаква були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Чжуан Цзяжун і Лян Чень виграли титул, у фіналі перемігши пару Надія Кіченок і Чжен Сайсай з рахунком 4–6, 6–4, [12–10].

Сіяні пари 
Всі сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Internationaux de Strasbourg, парний розряд
2015
2015 у французькому спорті